Paulinho (labdarúgó, 1958)
Paulinho (labdarúgó, 1983)
Paulinho (labdarúgó, 1986)
Paulinho (labdarúgó, 1988)
Paulinho (labdarúgó, 2000)